

Geografia 
Australia
 Salisbury – sobborgo di Adelaide, Australia Meridionale
 Salisbury – sobborgo di Brisbane, Queensland
 Canada
 Salisbury – villaggio della contea di Westmorland, Nuovo Brunswick
Regno Unito
 Salisbury – città dell'Inghilterra nel Wiltshire
 Stati Uniti d'America
 Salisbury – capoluogo della contea di Rowan, Carolina del Nord
 Salisbury – città della contea di Litchfield, Connecticut
 Salisbury – capoluogo della contea di Wicomico, Maryland
 Salisbury – comune della contea di Essex, Massachusetts
 Salisbury – città della contea di Chariton, Missouri
 Salisbury – comune della contea di Merrimack, New Hampshire
 Salisbury – città della contea di Herkimer, New York
 Salisbury – census-designated place della contea di Nassau, New York
 Salisbury – township della contea di Lancaster, Pennsylvania
 Salisbury – township della contea di Lehigh, Pennsylvania
 Salisbury – borough della contea di Somerset, Pennsylvania
 Salisbury – città della contea di Addison, Vermont
 Zimbabwe
 Salisbury – nome della città di Harare tra il 1935 e il 1982

Persone 
 Benjamin Salisbury (1980) – attore statunitense
 Cheryl Salisbury (1974) – ex calciatrice australiana
 Giovanni di Salisbury (1120-1180) – filosofo, scrittore e vescovo inglese
 Joe Salisbury (1992) – tennista britannico
 John Salisbury (1934) – ex velocista britannico
 Monroe Salisbury (1876-1935) – attore statunitense
 Osmundo di Salisbury (XI secolo–1099) – vescovo cattolico inglese
 Peter Anthony Salisbury (1971) – batterista inglese
 Richard Anthony Salisbury (1761-1829) – botanico inglese

Cognomi composti
 Dorothy Salisbury Davis (1916-2014) – scrittrice statunitense

Altro 
 Salisbury – album discografico degli Uriah Heep del 1971
 Classe Salisbury – classe di 4 unità picchetto radar della Royal Navy
 Salisbury steak – piatto statunitense

Pagine correlate 
 Isola di Salisbury